La corista (Out of the Chorus) – film del 1921 diretto da Herbert Blaché
La corista – film del 1960 diretto da José María Elorrieta